La sorgente è punto da cui sgorga acqua sorgiva, con eventuale corso d'acqua. Ha anche altri significati:

Persone 
 Sorgente – famiglia nobiliare napoletana, iscritta al seggio di Montagna
 Marco Antonio Sorgente – nobile, lettore e insegnante presso lo Studio di Napoli nella seconda metà del XVI secolo

Altro 
 Sorgente – origine, causa prima
 Sorgente – in informatica, codice scritto da un programmatore in un linguaggio di programmazione ad alto livello
 Sorgente – località del comune di Cusano Mutri in provincia di Benevento
 La sorgente – dipinto ad olio su tela di canapa del pittore francese Jean-Auguste-Dominique Ingres
 Sorgente Group – gruppo italiano nel settore finanziario e immobiliare.

Altri progetti